Powers Lake può riferirsi a;

 Stati Uniti d'America

Powers Lake – città della Contea di Burke, Dakota del Nord
Powers Lake – census-designated place della Contea di Kenosha e della Contea di Walworth, Wisconsin